Koskenkorva kan avse:

Koskenkorva – en ort i Ilmola kommun i Västra Finlands län
Koskenkorva (dryck) – ett finskt märke av brännvin och vodka
 Salmiakki Koskenkorva – en av de mest sålda likörerna i Finland

Personer
Kimmo Koskenkorva (1978–), en finsk ishockeyspelare

Se även
 Koskenkorvan Urheilijat – en professionell bobollklubb i Koskenkorva